Dies ist die Liste der Gouverneure der chinesischen Provinz Zhejiang.

Einzelnachweise 

Zhejiang
!